Est steht für folgende geographische Objekte:

 Est (Burkina Faso), Region in Burkina Faso
 Est (ZEAT), Statistikregion in Frankreich
 Est (Kamerun), Region in Kamerun
 Est (Uganda), Verwaltungseinheit von Uganda
 Est en Opijnen, Gemeinde in den Niederlanden, 1978 nach Neerijnen eingegliedert
 Île de l’Est, französische Insel im Indischen Ozean
 Circonscription Est, Europawahlkreis in Frankreich

Est ist der Familienname folgender Personen:
 Piet van Est (1934–1991), niederländischer Radrennfahrer
 Willem Titus van Est (1921–2002), niederländischer Mathematiker
 Wim van Est (1923–2003), niederländischer Radrennfahrer

Est steht für:
 Buch Ester, Buch im Alten Testament
 Einsatzstelle für Zugpersonal, siehe Betriebsstellenverzeichnis

ESt steht für:
 Einkommensteuer, eine Steuer auf das Einkommen natürlicher Personen 
 Einsatzstelle, z. B. der Feuerwehr, siehe Einsatz (Einsatzorganisationen) #Einsatzstelle und Einsatzabschnitte

EST steht für:
 Compagnie des chemins de fer de l’Est, französische Ostbahn
 Eastern Standard Time, die Zonenzeit UTC−5
 Einheitssachtitel eines Werkes bei der Titelaufnahme durch Bibliotheken
 Electronic-Sell-Through, Nutzungsrecht für Videoinhalte
 Estland, nach ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel
 Estnische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Expressed Sequence Tag in der Genetik

est steht für:
 estinto, musikalische Dynamikanweisung
 Estnische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

e.s.t. steht für:
 Esbjörn Svensson Trio, ein schwedisches Jazz-Trio

ES-T steht für:
 España Tarragona, Provinz Tarragona in Spanien, nach ISO 3166-2

ES&T steht für:
 Environmental Science & Technology, eine Peer-Review-Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Este

Abkürzung